Джон Поли́то (; 29 декабря 1950, Филадельфия, Пенсильвания, США — 1 сентября 2016, Дуарти, Калифорния, США) — американский актёр.

Биография 
Окончил Университет Виллановы. Начинал актёрскую карьеру в 1977 году на Бродвее, в кино пришёл в 1981 году. В фильмах и телесериалах играл, в основном, полицейских или преступников. Снялся в первых двух сезонах сериала «Убойный отдел», был уволен за разногласия с продюсером Томом Фонтаной. Наиболее известен по фильмам братьев Коэнов. Был открытым геем.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки